MTOR (оригінальна назва , зараз офіційно ) – білок, який кодується геном MTOR, розташованим у людини на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 549 амінокислот, а молекулярна маса — 288 892.серин/треонінова протеїнкіназа ссавців родини фосфатидилінозитол 3-кінази, ключовий компонент сигнального шляху, який регулює базові аспекти поведінки клітини, такі як ріст (збільшення маси) і проліферація (поділ), в залежності від її енергетичного статусу, наявності/браку амінокислот, сигналів від факторів росту та інших зовнішніх і внутрішніх факторів. mTOR є мішенню рапаміцину — бактерійного токсину Streptomyces hygroscopicus, що використовується в клініці як імуносупресант і протираковий препарат. Дерегуляція шляху mTOR спостерігається у ряді захворювань людини, в тому числі нейродегенеративних, онкологічних, під час ожиріння та цукрового діабету другого типу.

Цей білок за функціями належить до серин/треонінових протеїнкіназ. Білок має сайт для зв'язування з АТФ.
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, мембрані, мітохондрії, ендоплазматичному ретикулумі, лізосомі, зовнішній мембрані мітохондрій, апараті гольджі, мікросомах.

mTOR входить до складу двох мультимерних білкових комплексів, що відрізняються активаторами, мішенями, та чутливістю до рапаміцину. mTOR комплекс 1 — TORC1, що містить білок «raptor», стимулює ріст клітин шляхом пришвидшення біогенезу рибосом і трансляції, сповільнення деградації білків і активації захоплення поживних речовин із середовища. TORC1 чутливий до рапаміцину. До складу TORC2 (mTOR комплекс 2) входить білок «rictor», цей комплекс регулює цитоскелет через родину ГТФаз Rho і допомагає активувати кіназу Akt.

Див. також 
 Автофагія
 Хромосома 1

Література

Примітки

Джерела 

Протеїнкінази